Rust in Peace е четвърти студиен албум на траш метъл групата Мегадет от 1990 година. Ремиксирана и ремастерирана версия, с няколко бонус парчета е издадена през 2004 година. Това е първи албум с Марти Фрийдман и Ник Менза.

Състав 
 Дейв Мъстейн – китара, вокали
 Марти Фрийдман – китара
 Дейвид Елефсън – бас китара
 Ник Менза – барабани

Песни

2004 Бонус парчета 
 My Creation – 1:36
 Rust in Peace... Polaris (демо) – 5:25
 Holy Wars... the Punishment Due (демо) – 6:16
 Take No Prisoners (демо) – 3:23

Албуми на Мегадет
Музикални албуми от 1990 година